

Cinema
Human Hearts – cortometraggio muto del 1910 diretto da Hal Reid
Human Hearts – cortometraggio muto statunitense del 1912 diretto da Otis Turner
Human Hearts – cortometraggio muto statunitense del 1914 diretto da King Baggot
Human Hearts – film muto statunitense del 1922 diretto da King Baggot

Musica
Human Hearts – album dei Maritime.